Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2004./05. su činile druge županijske lige u većini županija.

1. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Jug 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Lomnički nogomet

Zapad 
Klokočevac prvak lige 
Sudionici:
 BSK Brdovec
 Dinamo Jakovlje
 Donja Pušća
 Klokočevac (Klokočevac Samoborski)
 Kraljev Vrh
 Laduč
 Mladost Donji Kraj
 Novaki
 Sava Brdovecko Drenje 
 Sloga Brezje
 TOP Kerestinec
 Vatrogasac Brdovecki Zdenci
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 20. od 22 kola

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Brodsko-posavska

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Središte (Centar) 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

2. ŽNL Međimurska

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 
Grozd Kotlina prvak lige 
Sudionici:
 Belje Kneževo
 Bilje
 Borac Kneževi Vinogradi 
 Croatia Branjin Vrh
 Dinamo Baranjsko Petrovo Selo 
 Grabovac
 Grozd Kotlina
 Hajduk Popovac
 Lastavica Grabovac
 Lug
 Međimurec Kozarac
 Mladost Čeminac
 Polet Karanac
 Ribar Kopačevo
 Šokadija Duboševica
 Vardarac
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 28. od 30 kola

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Valpovo / Donji Miholjac 
Viljevo Limex prvak lige 
Sudionici:
 Beničanci
 Bratstvo Radikovci
 Croatia Veliškovci
 Graničar Šljvoševci
 Hajduk Marijanci
 Hrvatski sokol Bocanjevci 
 Mladost Črnkovci
 Mladost Harkanovci
 Mladost Tiborjanci
 Omladinac Petrijevci
 Podravac Bistrinci
 Satnica
 Seljak Koška
 Sloga Samatovci 
 Viljevo Limex
 Zrinski Vinogradci
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 29. od 30 kola

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Sisačko-moslavačka

Kutina - Novska / NS Kutina 
 

 Izvori: 
 ''ŠNK "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

Sisak 
Sudionici:
 AŠK Staro Pračno 
 Gvozd 
 Hajduk Sela
 INA (Novo Pračno - Sisak)
 Lekenik
 Mahovo
 Metalac Sisak 
 Mladost Bobovac
 Pešćenica
 Posavina Preloščica
 Rujevac
 Sava Crnac
 Sloga Greda Sunjska
 Sloga Hrastovica
 Una Mladost Hrvatska Dubica
 Izvori: 
 NK Lekenik

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Skupina A 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica i rezultati do 27. od 30 kola 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

Skupina B 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 23. od 30 kola 
 Slavonac Gradište, monografija 
 Slavonac Gradište, ljestvica 
 Slavonac Gradište, rezultati

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

Poveznice 
 1. HNL 2004./05.
 2. HNL 2004./05.
 3. HNL 2004./05.
 4. rang HNL-a 2004./05.
 6. rang HNL-a 2004./05.
 7. rang HNL-a 2004./05.
 Hrvatski nogometni kup 2004./05.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2004./05, 5. rang
  

2004-05
 5